Skate America 2007 — международный турнир по фигурному катанию, первый этап Гран-при сезона 2007/2008. Проходил с 25 по 28 октября 2007 года на льду «Sovereign Center» (Рединг, США). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Превью и обзор турнира на сайте goldenskate.com
 

2007 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Международные спортивные соревнования в Пенсильвании
Октябрь 2007 года
Спорт в США в 2007 году